Растодер:
 Растодер, Осман (1882 — 1946) — мусульманский духовный лидер и командир коллаборационистской мусульманской милиции Санджака.
 Растодер, Рифат (род. 11 июля 1950) — черногорский политик боснийского происхождения, вице-президент Скупщины Черногории и вице-президент Социал-демократической партии Черногории.
 Растодер, Эльмин (род. 7 октября 2001) — швейцарский футболист, нападающий клуба «Грассхоппер», выступающий на правах аренды в клубе «Вадуц».